Панамериканский чемпионат по дзюдо 2013 года прошёл в городе Сан-Хосе (Коста-Рика) 18-20 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
2013 год в дзюдо
2013 год в Коста-Рике
Панамериканские чемпионаты в Коста-Рике
Апрель 2013 года
Сан-Хосе (Коста-Рика)
Панамериканские чемпионаты в 2013 году